Гулько́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Гулько Борис Іванович — голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 2014 року.
 Гулько Борис Францевич (1947) — американський, раніше радянський, шахіст, гросмейстер (1976), чемпіон СРСР (1977), чемпіон Москви (1974), заслужений тренер ФІДЕ (2004).
 Гулько Борис Якович (1897—1939) — заступник начальника 1-го (оперативного) відділу ГУДБ НКВС СРСР, старший майор державної безпеки.
 Гулько Вадим Васильович (1986) — український державний службовець, заслужений економіст України.
 Гулько Василь Сергійович (1959) — український диригент, заслужений артист України.
 Гулько Іван Петрович (1941—2018) — фахівець у галузі садівництва, доктор сільськогосподарських наук.
 Гулько Ілля Сергійович (* 2002) — український професійний футболіст, опорний півзахисник луганської «Зорі».
 Гулько Микола Петрович — український політик, громадський діяч, депутат Хмельницької обласної ради 1998—2002.
 Гулько Михайло Олександрович (1931) — автор-виконавець російського шансону.
 Гулько Олег Васильович (1972—2014) — український військовик, старший сержант батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гулько Олег Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гулько Ярослав Гаврилович — український журналіст, володар Всеукраїнської журналістської премії «Золоте перо».

Українські прізвища